Šindelář, Sindelar, Schindelar sind die Namen folgender Personen:

 Adalbert Schindelar (1865–1926), altkatholischer Theologe
 Matthias Sindelar (auch Šindelář, 1903–1939), österreichischer Fußballspieler
 Brigitte Sindelar (* 1952), österreichische Psychotherapeutin

Siehe auch:
 Schindeler, Schindler